Jervis Bay steht für:

 Jervis Bay (Bucht), eine Bucht in Australien
 Jervis Bay Territory, ein Territorium in Australien
 HMS Jervis Bay, einen britischen Hilfskreuzer
 HMAS Jervis Bay, zwei australische Kriegsschiffe
 ein Containerschiff der Liverpool-Bay-Klasse (1972)